Салеха́рд (от  «поселение на мысу», , до 1933 года — Обдорск) — город в России, административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа.

День города отмечается во второе воскресенье сентября.

Статус и местное самоуправление 
Город как административно-территориальная единица ЯНАО имеет статус города окружного значения. В рамках местного самоуправления является городским округом с административным центром город Салехард. В состав муниципального образования входит населенный пункт поселок Пельвож, не являющийся муниципальным образованием.

Органами местного самоуправления Салехарда являются:

 Городская Дума муниципального образования город Салехард — Городская Дума - выборный представительный орган муниципального образования;
 Глава муниципального образования — Глава города Салехарда (Глава города) — выборное высшее должностное лицо муниципального образования;
 Администрация города Салехарда — исполнительно-распорядительный орган;
 Контрольно-счётная палата Салехарда — контрольно-счётный орган муниципального образования.

Главой города (главой муниципального образования) является Алексей Леонидович Титовский, председателем Городской Думы — Владимир Константинович Мартынюк.

Этимология 
Город был основан в 1595 году как крепость на мысу при впадении в Обь реки Полуй и первоначально назывался Обдорск — «место при Оби» (коми формант дор в топонимах согласно Фасмеру имеет значение «сторона, берег»). В словаре русского языка Даля «дор» отмечается в северных русских говорах, как «починок», «новое селенье». В 1933 году Обдорск переименован в Салехард — «поселение на мысу» ( «мыс»,  «дом, поселение»). 27 ноября 1938 года был преобразован в город.

География 
Город расположен на Полуйской возвышенности Западно-Сибирской равнины при впадении реки Полуй в Обь, в 2436 км от Москвы. Является единственным в мире городом, находящимся непосредственно на Полярном круге. Ближайшая железнодорожная станция — Лабытнанги — находится в 16 км от Салехарда, на противоположном берегу Оби.

 Часовой пояс

В соответствии с применяемым временем и географической долготой средний солнечный полдень в Салехарде наступает в 12:33.

 Климат
Город расположен на границе субарктического и умеренного климатических поясов. Суммарная солнечная радиация 74 ккал/см². Изотермы января — −23,2 °C, июля — +14,8 °C. Годовое количество осадков составляет от 450 до 500 мм, причём 44 % годовой нормы осадков выпадает за июль-август. Число дней со снеговым покровом и устойчивыми морозами — до 200 в году.

В Салехарде есть один из самых северных пляжей мира, который не зарегистрирован официально, а просто является местом отдыха горожан в жаркие (по их меркам) летние дни.

Полярный день в Салехарде наблюдается месяц, с 7 июня по 7 июля, 31 сутки в году, верхний край солнца не опускается под горизонт. Сумеречные ночи, когда солнце не опускается ниже −18 градусов, продолжаются с 4 апреля по 9 сентября — 159 суток в году. Неполные ночи начинаются и кончаются на 64 сутки раньше и позже, соответственно, чем полярный день. Полярной ночи в городе нет.

История 
В титуле Василия III уже был титул «обдорский» например уже в документах с Максимилианом I в 1514 году.

Город был основан в правление Фёдора Ивановича, в 1595 году казаками под названием Обдорской крепости или острога. Обдорский острог стал самым северным в Сибири.

Название существовало ранее официального основания города: современник Исаак Масса указывает в своем сочинении «Краткое известие о начале и происхождении современных войн и смут в Московии», что 1 сентября 1584 года при венчании на царство Фёдора Ивановича его титул включал «царь … обдорский».

Длительное время обдорские князья, знать, воины и ясачные люди придерживались языческой веры в виде шаманизма или анимизма. Первый из обдорских князей, крещёный в 1600 году в Москве в царствование Бориса Годунова, получил имя Василий. Тобольскому епархиальному гражданскому начальству было предписано устроить в Обдорске храм, который был построен в 1602 году во имя Святого Василия святителя Кесарии Каппадокийской.

В 1635 году острог получил название Обдорской заставы, в городе появились постоянные жители.

В 1807 году крепостные укрепления снесены. Обдорск становится селом и до конца 1923 года остаётся центром Обдорской волости Берёзовского уезда Тобольской губернии. В 1845 году село посещал венгерский путешественник этнограф Регули Антал. С 1898 до 1899 года в селе жил и работал венгерский исследователь народа ханты .

3 ноября 1923 года село Обдорск становится центром Обдорского района Уральской области.

10 декабря 1930 года он становится центром Ямальского (Ненецкого) национального округа. 20 июня 1933 года Обдорск был преобразован из села в районный посёлок Салехард (от ненецкого  «селение на мысу»). 27 ноября 1938 года был преобразован в город.

С 28 сентября 1956 по 5 августа 1975 года — в административном подчинении горсовета находился рабочий посёлок Лабытнанги. В 1990 году город был включён в Список исторических городов России.

Как в царское, так и в советское время Обдорск был популярным местом ссылки. В 1894—1902 годах там отбывал ссылку руководитель духоборов Пётр Веригин. После Октябрьской революции новые власти стали ссылать туда православных архиереев, в числе которых были архиепископ Прокопий (Титов) и епископ Амвросий (Полянский).

2 августа 2018 года в Салехарде во время проведения работ по благоустройству городского сада было обнаружено древнее захоронение с предметами культовых обрядов . Примерный возраст объекта — 4,5 тыс. лет.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Промышленность 
 ПАО «Салехардагро»
 ООО «Салехардский комбинат» (рыбоконсервный завод)
 ПАО «Ямалзолото»
 ОАО «Салехардский речной порт»
 ЗАО «Ямалфлот»
 РА «Орион» (рыбоконсервный завод)

Транспорт 

Город связан паромной переправой (летом) и ледовой переправой (зимой) через реку Обь с городом Лабытнанги.

В 1949—1953 годах Салехард был одним из базовых пунктов строительства Трансполярной магистрали (главным образом недействующая железнодорожная ветвь до Нового Уренгоя, проходящая также через Надым).

В городе также есть речной порт (пассажирское сообщение с Ханты-Мансийском, Омском и посёлками на берегах Обской губы) и аэропорт.

В декабре 2020 года была открыта всесезонная дорога «Салехард—Надым», построенная взамен сезонной. В результате время в пути сократилось с 14 до 4,5 часов.

В рамках проекта «Урал промышленный — Урал полярный» планируется строительство железных дорог Салехард — Надым и Полуночное — Обская — Салехард. Первую из них, Салехард — Надым, планировалось начать строить в декабре 2010 года, однако на 2019 год подвижек нет .

Автобусная система Салехарда насчитывает 6 муниципальных маршрутов, обслуживаемых местным АТП. Работают автобусы ЛиАЗ-5256, МАЗ-103, МАЗ-206 и ГАЗель Next.

СМИ 
 Информационное агентство «Север-пресс»
 «Есть предложение. Салехард» рекламно-информационная газета
 Gp-yamal.ru
 Газета «Полярный Круг»
 Общественно-политическая газета «Красный Север»
 ГТРК «Ямал»
 Телерадиокомпания «Северный ветер»
 ГУП ОГТРК «Ямал-Регион»

 Радиостанции
 66,80 УКВ — «Радио Маяк» (Молчит)
 71,99 УКВ — «Радио России» / ГТРК «Ямал» (Молчит)
 98,6 МГц — «Радио Рекорд»
 99,0 МГц — «Like FM» (ПЛАН)
 99,4 МГц — «Радио России» / ГТРК «Ямал»
 100,6 МГц — «Радио России» / ГТРК «Ямал» (Молчит)
 101,3 МГц — «Авторадио»
 101,8 МГц — «Европа Плюс»
 103,3 МГц — «Русское радио»
 103,8 МГц — «Дорожное радио»
 104,3 МГц — «Радио Маяк»
 104,7 МГц — «Радио Искатель»
 105,2 МГц — «Радио Дача»
 105,8 МГц — «Радио 7 на семи холмах»
 106,3 МГц — «Радио Шансон»

 Интернет
15 апреля 2014 года «Ростелеком» ввёл в эксплуатацию завершающий восьмой участок Северного оптического потока — Надым-Салехард. Северный оптический поток — это магистральная линия связи, протянувшаяся на 3,5 тысячи километров от Екатеринбурга через Ханты-Мансийск, Сургут, Ноябрьск и Новый Уренгой к Салехарду.

Образование 
 Ямальский полярный агроэкономический техникум
 Ямальский многопрофильный колледж
 Обдорская гимназия
 МАОУ Лицей
 Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза И. В. Королькова
 Средняя общеобразовательная школа № 2
 Средняя общеобразовательная школа № 3
 Средняя общеобразовательная школа № 4
 Средняя общеобразовательная школа № 6

Культура 
 Ямало-ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского. История музея восходит к «Хранилищу коллекций по этнографии инородцев Тобольского Севера», созданной в 1906 году по инициативе православного миссионера Ивана Семёновича Шемановского (игумена Иринарха). В музейно-выставочном комплексе находится краеведческий музей, выставочный центр и научная библиотека, а также хранилища экспонатов. У комплекса есть филиал — музей-квартира Л. В. Лапцуя, известного ненецкого писателя.
 «Окружной дом ремёсел». Создан в 1999 году, в 2007 году состоялось открытие Арт-Центра, где оборудованы мастерские по разным видам искусств: керамики, деревообработки, графики, косторезному искусству. В галерее Арт-Центра выставка косторезного искусства «Душа Севера», выставка современного изобразительного искусства «Арт-Ямал», выставка «Мир дерева», фестиваль парковой скульптуры «Легенды Севера», этнофестиваль «Душа тундры», Ямальский пленэр. В 2005 и в 2013 годах окружной Дом ремёсел становился лауреатом специальной профессиональной премии в сфере культуры «Событие года», в 2006 году получен грант губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа за реализацию проекта «Уроки мастерства». Дом ремёсел имеет филиалы: «Комплекс городской Усадьбы» по ул. Ламбиных и «Природно-этнографический комплекс в п. Горнокнязевск».
 «Комплекс городской Усадьбы» по ул. Ламбиных — памятник деревянного зодчества на Севере России. В тайнике усадебного дома, принадлежавшего ранее купцу Терентьеву, в 2014 году при выполнении ремонтно-реставрационных работ были найдены пять старинных икон, которые затем были отреставрированы в мастерской Тобольска. Три из них встречают прихожан в храме Петра и Павла, а два масштабных образа переданы «Окружному Дому ремёсел».
 Государственное учреждение культуры Ямало-Ненецкого автономного округа «Культурно-деловой центр». Создано 13 сентября 2008 года. Здание ГАУ ЯНАО «Культурно-деловой центр» представляет собой комплекс из двух смежных зданий (концертный зал и конгресс-центр), объединённых между собой сквозными переходами. Общая площадь комплекса составляет 8420,34 m². Культурно-деловой центр — место встречи для тех, кто любит быть в центре культурных событий города и региона, которое предлагает достаточно широкий перечень услуг. На сцене концертного зала проходят: фестивали, конкурсы, концерты, спектакли, шоу-программы, мастер-классы. На базе конгресс-центра проводятся различные экономически и социально значимые мероприятия: форумы, совещания, пресс-конференции, заседания, официальные визиты международных делегаций, выставки фотографий и другие.

 Церковь Петра и Павла. Построена в 1893 году под руководством архитектора Богдана (Готлиба) Богдановича Цинке — родившегося в Пруссии, получившего образование в Императорской Академии художеств и добившегося профессионального успеха в Западной Сибири. Информация об этом мастере стала появляться в печати только в начале ХХІ века, хотя он внёс значительный вклад в строительное дело Западной Сибири. Многие факты стали известны из личной переписки архитектора, с которой ознакомились после обращения его племянника в 1984 году в музей г. Салехарда. Особое место в этих письмах занимает рассказ о строительстве каменной церкви Петра и Павла в Обдорске (Салехарде). Церковь оказалась достаточно сложной в строительстве. Ещё только приступая к строительству, Б. Цинке писал:

В 1894 году состоялось освящение новопостроенного храма, при котором присутствовали губернатор Н. М. Богданович и все почётные жители Обдорска и Тобольска.

Упоминания в культуре 
 Упоминается в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Обдорский монашек, пришедший к старцу Зосиме от святого Селивестра из Обдорской обители, и вставший на сторону отца Ферапонта, не смогши быть по-настоящему святым

- Хочешь, чтоб и я пред тобой, монах, ниц упал? — проговорил отец Ферапонт. — Восстани!

Монашек встал.

— Благословляя да благословишися, садись подле. Откулева занесло?

Что всего более поразило бедного монашка, так это то, что отец Ферапонт, при несомненном великом постничестве его, и будучи в столь преклонных летах, был ещё на вид старик сильный, высокий, державший себя прямо, несогбенно, с лицом свежим, хоть и худым, но здоровым. Несомненно тоже сохранилась в нём ещё и значительная сила. Сложения же был атлетического. Несмотря на столь великие лета его, был он даже и не вполне сед, с весьма ещё густыми, прежде совсем черными волосами на голове и бороде. Глаза его были серые, большие, светящиеся, но чрезвычайно вылупившиеся, что даже поражало. Говорил с сильным ударением на о. Одет же был в рыжеватый длинный армяк, грубого арестантского по прежнему именованию сукна и подпоясан толстою веревкой. Шея и грудь обнажены. Толстейшего холста, почти совсем почерневшая рубаха, по месяцам не снимавшаяся, выглядывала из-под армяка. Говорили, что носит он на себе под армяком тридцатифунтовые вериги. Обут же был в старые почти развалившиеся башмаки на босу ногу.

— Из малой Обдорской обители, от святого Селивестра, — смиренно ответил захожий монашек, быстрыми, любопытными своими глазками, хотя несколько и испуганными, наблюдая отшельника.

— Бывал у твоего Селивестра. Живал. Здоров ли Селиверст-то?

Монашек замялся.

 Упоминается в совместной композиции «Первый» известных поэтов Андрея Андреевича «Хан» Замая и Вячеслава Карелина, в качестве примера крайне абсурдной сущности:

Я утешаю себя, что подземка за нами
Я имел андеграунд и мейнстрим с пацанами

Я самый продажный и самый попсовый

Ну, что ещё непонятно? Живу рядом с могилой Цоя

Антихайп — это оригами и Салехард

Нечто больше абсурдное, чем вся ваша игра (ещё раз)

Уроборос — и ты мою вечно кусай змею

Тот самый первый с конца, ведь, игру перевернув, я

Салехард как место ссылки 
Город был местом дальней ссылки в царское время, например, в 1906 году на процессе над Петербургским советом, известный политик Л. Д. Троцкий был осуждён на вечное поселение в Сибирь, а именно Обдорск, с лишением всех гражданских прав. Сбежал в дороге, из Берёзова.

Главы

Города-побратимы 
  Азов

Набережная 
Красота, комфорт и функциональность – такие задачи в первую очередь ставились при проектировании набережной реки Шайтанки.

На обсуждениях, которые прошли при участии главы Салехарда, депутатов Гордумы и Законодательного Собрания ЯНАО, руководителей профильных департаментов, общественников и активных жителей, архитектор Эдуард Полянский представил проект благоустройства правого и левого берегов Шайтанки. Проект застыл на одном месте и уже много лет в районе р. Шайтанки пустырь.

См. также 
 Северный широтный ход
 Трансполярная магистраль
 Салехардский мост

Примечания

Литература 
 Административно-территориальное деление Тюменской области (XVII—XX вв.). Тюмень, 2003. 304 с. — ISBN 5-87591-025-9
 Герасимов В. Н. Обдорск: исторический очерк. Тюмень, 1909. 90 с.
 Дудников Н. Ф. Мятежный Обдорск: (Повесть, рассказы, публицистика). М.: Изд-во МГАП Мир книги, 1995. 267 с.
 Омельчук А. Салехард. Свердловск, 1978.

Топографические карты

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования город Салехард
 Информационный сайт города Салехард
 Описание герба Салехарда
 Достопримечательности и объекты культуры Салехарда
 Салехард. Страницы истории.
 Информационный портал города Салехард
 Официальный аккаунт муниципального образования город Салехард в ВКонтакте
 Официальный аккаунт муниципального образования город Салехард в Телеграм

Переименованные населённые пункты России
Города на Оби
Центры автономных округов России
Города, основанные в XVI веке